Krzysztof Olszewski – polski fotograf i artysta wizualny
 Krzysztof Olszewski – polski inżynier
 Krzysztof Olszewski – polski tłumacz, badacz kultury i literatury japońskiej
 Krzysztof Olszewski – polski siatkarz